Junges Forum ist

eine Zeitschrift der neurechten, nationalrevolutionär ausgerichteten Deutsch-Europäischen Studiengesellschaft
ein Beirat der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft: Junges Forum (dgh) 
die Plattform von Mitgliedern der Deutsch-Israelischen Gesellschaft im Alter von 14 bis 35 Jahren: Junges Forum DIG